

Patronyme 

Ignacy Przybyszewski (1755-1810), général russe d'origine polonaise qui participa aux guerres de la Révolution et de l'Empire. 
Dagny Juel, née Przybyszewska (1867-1901), écrivaine norvégienne, épouse du suivant ;
Stanisław Feliks Przybyszewski (1868-1927), écrivain, dramaturge et poète polonais ;
 (1892-1937), fils des précédents ;
Stanisława Przybyszewska (1901-1935), écrivaine polonaise, fille du second (d'une autre union) ;
 (1907-1952), officiel militaire polonais.
Patronyme polonais